Bussières (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Bussières (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bussières (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bussières (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Bussières (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Bussières (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Bussières (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy